Antoni Aleksander Korwin Gosiewski
 Antoni Gosiewski (żołnierz)